KMÖ steht für:
 Knochenmarködem, siehe Transiente Osteoporose

Kmö steht für:
 Autorenkürzel von Elisabeth Kmölniger (1947–2018), österreichische Comiczeichnerin

Siehe auch:
 KMO

KMÖ